Prentiss (Mississippi), plaats in de Verenigde Staten
 Prentiss County, county in Mississippi
 Paula Prentiss (1939), Amerikaans actrice